SDAP/PvdA Tweede Kamerlid (1910-1960); Evert Vermeer (Tweede Kamerlid)
 PvdA (waarnemend) burgemeester van Heerhugowaard en later Harenkarspel (*1943); Evert Vermeer (burgemeester)

 Medewerker radioprogramma Het Steenen Tijdperk en auteur van artikelen en boeken over Ajax